Comitatul Jones, conform originalului din engleză, Jones County, este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Jones, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Jones, statul  (Formate IA -- Categorie și format)
 Comitatul Jones, statul  (Formate MS -- Categorie și format)
 Comitatul Jones, statul  (Formate NC -- Categorie și format)
 Comitatul Jones, statul  (Formate SD -- Categorie și format)
 Comitatul Jones, statul  (Formate TX -- Categorie și format)

Vezi și 

 Jones (dezambiguizare)
 Comitatul Jones (dezambiguizare)
 Districtul Jones (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii